Порста — название рек:

Россия 
 Порста (приток Двиницы) — река.
 Порста (приток Юрманьги) — река.